Адиля Иса Султан кызы Шахтахтинская (; 17 апреля 1894, Тифлис — 30 марта 1951, там же) — азербайджанский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук (1930), профессор (1936). Первая женщина-азербайджанка, ставшая доктором медицинских наук и профессором.

Биография 
Адиля Шахтахтинская родилась 17 апреля 1894 года в городе Тифлис в семье публициста и коллежского советника Иса Султана Шахтахтинского. В 1930 году Шахтахтинская получила степень доктора медицинских наук, а в 1936 году — учёное звание профессора, став тем самым первой женщиной-азербайджанкой, ставшей доктором медицинских наук и профессором.

С 1933 года Шахтахтинская возглавляла кафедру акушерства и гинекологии Азербайджанского государственного медицинского института (ныне Азербайджанский медицинский университет). Адиля Шахтахтинская была одной из первых женщин, заведующих кафедрой в Азербайджане.

Исследование Адили Шахтахтинской были связаны преимущественно с проблемами женской гигиены, воздействию вырезанных плодов на яичники, с эклампсией.

Скончалась Адиля Шахтахтинская 30 марта 1951 года в Тбилиси. Похоронена на старом мусульманском кладбище в Тбилиси (ныне здесь расположен Пантеон выдающихся азербайджанцев на территории Ботанического сада). Её имя выгравировано на памятнике, установленном на территории пантеона.

Примечания 

Врачи Азербайджана
Врачи СССР
Доктора медицинских наук
Похороненные на Мусульманском кладбище (Тбилиси)
Гинекологи по алфавиту
Гинекологи СССР
Акушерки
Акушеры СССР